Hirvi est un patronyme finnois et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Juha Hirvi (né en 1960), tireur sportif finlandais

Toponyme

, village de la province de Kermanchah

Patronyme finnois